Panoramamuseum heißen:

 Panorama Museum Bad Frankenhausen (Bauernkriegspanorama)
 Panorama Museum Salzburg (Sattler-Panorama der Stadt)
 Panoramamuseum der Schlacht von Borodino, Moskau (Roubaud-Panorama)
 Bourbaki-Panorama Luzern (Castres-Riesenrundgemälde zum Krieg)
 Das Tirol Panorama (Innsbrucker Riesenrundgemälde)

Siehe auch: 
 Panorama (Kunst) – zum Genre